Mohamed Kader (Sokodé, 8 april 1979) is een Togolees voetballer. Hij is een aanvaller.

Nadat hij bij Étoile Filante de Lomé was begonnen, verliet hij Togo voor CA Bizertin (Tunesië) voordat hij in 1998 bij AC Parma in Italië landde, vanwaar hij lezingen had in clubs in Zwitserland, Egypte en Italië. In 2003/4 scoorde hij 19 doelpunten in 35 wedstrijden voor de Zwitserse outfit Servette en werd hij verkozen tot beste Togolese speler in het buitenland. Kader speelde ook voor Guingamp in Frankrijk, maar verliet de club in de zomer van 2008.

International Carrier 

De ster van Kader steeg in zijn thuisland nadat hij de late winnaar scoorde in de African Cup of Nations-wedstrijd van 1998 tegen Ghana, waarmee hij Togo's eerste overwinning op het toernooi veiligstelde. De aanvaller speelde later in de edities 2000 en 2002 en was te zien in de teleurstellende campagne van Togo in 2006 in Egypte.

Hij hielp Togo bij het bereiken van de  Wereldkampioenschap voetbal 2006, hun eerste Wereldbeker ooit. Hij scoorde verder het eerste en enige wereldkampioenschap 2006 van het team in een verlies tegen Zuid-Korea.

Kader, Mohamed
Kader, Mohamed